"Mela" pode ser:
 Mela (Córsega do Sul)
 Pompônio Mela
 Khumba Mela, festival hindu
 Santa Lucia del Mela, comuna italiana da Sicília
 Pace del Mela, comuna italiana da Sicília
 San Filippo del Mela, comuna italiana da Sicília

Ver também
 

Desambiguações de topônimos